Comuna 3 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 3 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 3 de Cali, Colombia.
 Comuna 3 de Duitama, Colombia.
 Comuna 3 de Tunja, Colombia.
 Comuna 3 de Soacha, Colombia.
 Comuna 3 de Neiva, Colombia.
 Comuna 3 de Medellín, Colombia.